Die Abkürzung CND steht für 

 Flughafen Constanța, Rumänien, im IATA-Flughafencode
 Campaign for Nuclear Disarmament
 Christlicher Nachrichtendienst
 Circumnuclear Disc, eine scheibenförmige Gaswolke im Zentrum der Milchstraße
 Commission on Narcotic Drugs; siehe Suchtstoffkommission
 Computer Network Defense
 Corporación Nacional para el Desarrollo, die nationale Entwicklungsgesellschaft in Uruguay
 Corendon Dutch Airlines, eine niederländische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Abkürzung